2 miejscowości w Polsce:
 Tury – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec
 Tury – część wsi Borki w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kramsk
osoby:
 Tury – legendarny eponim Turowa